

Patronyme 
 Famille de Kellermann, ducs de Valmy
François Christophe Kellermann (1735-1820), maréchal d'Empire, duc de Valmy
└> François Étienne Kellermann (1770-1835), général français, duc de Valmy 
└> François Christophe Edmond de Kellermann (1802-1868), diplomate, duc de Valmy
 Bernhard Kellermann (1879-1951), écrivain allemand

Toponyme 
Kellermann est un nom de lieu notamment porté par :
 Boulevard Kellermann, à Paris
 Parc Kellermann, à Paris

Voir aussi 

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif
Homonymie de patronyme